John William Robinson (1870–1931), futbolista anglès, porter al Derby County, Southampton i Anglaterra
 Jack Robinson (futbolista de 1887) (1887–?), futbolista anglès de l'Stoke City
 Jack Robinson (futbolista de 1993), futbolista anglès del Sheffield United
 Jack Robinson (futbolista de 2001), futbolista anglès del Middlesbrough
 USS Jack C. Robinson (APD-72), vaixell de la Marina dels Estats Units

Vegeu també 
 Jackie Robinson
 John Robinson